Gray's peut faire référence à :
 Gray's Inn, un établissement de formation pour avocats ;
 Gray's Anatomy, un livre d'anatomie ;
 Gray's Anatomy, un film de type comédie dramatique ;
 Gray's Inn Road, une rue de Londres.